En , Karolinów peut désigner :

dans la voïvodie de Mazovie
 Karolinów, village du powiat de Garwolin,
 Karolinów, village du powiat de Wyszków.

dans la voïvodie de Łódź
 Karolinów, village du powiat de Piotrków,
 Karolinów, village de la gmina de Tomaszów Mazowiecki,
 Karolinów, village de la gmina de Żelechlinek.

dans la voïvodie de Lublin
 Karolinów, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Karolinów, un village.